Козорез — фамилия.
 Козорез, Антон Константинович (род. 1983) — российский футболист.
 Козорез, Юрий Феофанович (в монашестве Елевферий; 1953—2021) — епископ РПЦ, архиепископ Чимкентский и Таразский.

См.также 
 Козорезы